Brent Van Moer, Belgisch wielrenner
 Edmond Van Moer, Belgisch boogschutter
 Jean Baptiste Van Moer, Belgisch kunstschilder
 Reinilde Van Moer, Belgisch politica
 Theo Van Moer, Belgisch atleet
 Wilfried Van Moer, Belgisch voetballer en voetbalcoach
 Wim Van Moer, Belgisch wielrenner

Nederlandse of Vlaamse achternaam